Mount Perseus ist der Name folgender Berge:

* Mount Perseus (Kanada) in den Rocky Mountains, British Columbia
 Mount Perseus (Südliche Sandwichinseln) auf Candlemas Island